Toponica je lahko:
 Toponica, Bela Palanka (Srbija)
 Toponica, Gadžin Han (Srbija)
 Toponica, Knić (Srbija)
 Toponica, Malo Crniće (Srbija)
 Toponica, Žitorađa (Srbija)